Kokk ist der Familienname folgender Personen:
 Kaspar Kokk (* 1982), estnischer Skilangläufer
 Rene Kokk (* 1980), estnischer Politiker

KOKK steht für:
 Kokomo Municipal Airport (ICAO-Code), Flughafen von Kokomo (Indiana), Howard County (Indiana), Indiana

Siehe auch:
 Kock